Time for Prints () — термин, используемый во многих интернет-сообществах, посвящённых  фотографии  и обозначающий соглашение между моделью и фотографом. Очень часто сокращенно TFP. Вместо того, чтобы платить друг другу за услуги, фотограф согласен предоставить модели определённое количество отпечатков лучших фотографий с сессии и ограниченную лицензию на использование этих снимков в обмен на подписание релиза модели.

Важно отметить, что условия такого модельного релиза могут существенно отличаться, а потому фотографу и модели, которые договариваются о съёмке стоит заранее обсудить, где и как планируется использовать снимки. TFP съёмка не предполагает по умолчанию, что модель предоставляет право на использование её изображения в коммерческих целях. 
 
Вариантом этого соглашения является Время за CD (TFCD). То есть подбор изображений предоставляется на компакт-диске вместо отпечатков. В настоящее время в Интернет-сообществах под термином TFP обычно подразумевается именно TFCD.

Съёмка на условиях TFP выгодна и модели, и фотографу на определённых этапах их творчества и обычно полезна обеим сторонам тогда, когда их профессионализм совпадает. Так, профессиональной модели вряд ли будет интересно сниматься TFP у начинающего фотографа, равно как и профессиональный фотограф не будет испытывать особого интереса от съёмки начинающей модели. Однако, при близком профессиональном уровне, съёмка TFP скорее всего даст хорошие результаты и к тому же это удобный способ реализовать собственные творческие проекты с минимальными финансовыми издержками.

Много споров вызывает вопрос оплаты аренды студии и оплаты работы (либо дорогих расходников) визажиста. Единого мнения на этот счёт нет, однако можно сформулировать общий подход: «Кто больше заинтересован, тот и платит». Если модель с небольшим опытом договаривается сниматься у опытного фотографа, то логично, что оплата ложится на плечи модели. Если начинающий фотограф хочет поучиться работать с более опытной моделью, то платит фотограф. Если уровень фотографа и модели одинаков, а также уровень заинтересованности в съёмке одинаков, то логично разделить оплату сопутствующих расходов поровну.

Условия 
Не существует «стандартных» условий для TFP / TFCD съёмки. У каждого фотографа и модели могут быть свои предпочтения относительно того, как организовывать и осуществлять съёмку. Тем не менее, следующие соглашения являются общепринятыми:

 Модель отвечает за гардероб и макияж.
 Фотограф несёт ответственность за место съёмки или студию и прокат оборудования (имеется в виду выбор студии и оборудования).
 Оплата сопутствующих расходов осуществляется по взаимной договоренности (совместно, только моделью, только фотографом).
 Фотограф несёт ответственность за печать снимков, запись компакт-диска и стоимость доставки.
 Каждый участник отвечает за своё собственное передвижение.
 Фотограф получает подписанный релиз модели на использование фотографий для портфолио, печати или коммерческих целей.
 Модель получает разрешение на использование фотографий для своего портфолио.
 Фотограф выбирает лучшие фотографии, ретуширует их и отправляет модели.
 Объём ретуширования также зависит от фотографа.
 Общее время для отбора, ретуши и передачи фотографий модели может варьироваться от одной недели до двух месяцев.
 Темы и требования к гардеробу оговариваются до съёмки по телефону, лично или через электронную почту.
 Некоторые фотографы предоставляют изображения только в низком разрешении (для размещения в Интернете), другие обеспечивают высококачественные изображения для печати.
 Фотограф может потребовать, чтобы все фотографии, размещенные в сети, содержали водяной знак (для предотвращения кражи изображений) и ссылку на автора.
 Модель не может продавать фотографии какому-либо веб-сайту или отправлять их в журналы / Интернет конкурсы и так далее без разрешения.
 Если модель моложе 18 лет, родители, как правило, обязаны присутствовать на фото-сессии и подписать детский релиз.
 Фотограф может устанавливать правила о том, может ли модель привести гостя для участия в фото-сессии.

Вариации 
Некоторые профессиональные фотографы и модели используют принцип TFP / TFCD фото-сессий для личных проектов, однако в основном эти термины встречаются среди участников Интернета и фотографических сообществ. Коммерческие и модельные агентства, фотографы и модели вместо этого участвуют в пробных фото-сессиях (также называемых «кастинг моделей» или просто «кастинг»). Кастинги имеют несколько важных отличий от TFP / TFCD:
 Как правило, они организованы через модельные агентства.
 Модель не подписывает релиз модели, но и фотограф, и модель могут использовать фотографии для своих портфолио.
 Для съемок портфолио модели (model’s book), модель, как правило, компенсирует фотографу, визажисту и стилисту потраченное время по специальному тарифу.
 В некоторых случаях модельное агентство может заплатить за фото-сессию в счёт будущего заработка модели.
 Для съемок задуманной фотографом идеи агентство может предоставить модель на безвозмездной основе в обмен на некоторые кадры для портфолио модели и/или отзыва о модели и её способностях.
 Фотографии выполняются в основном в коммерческом стиле или как для редакционной печати — в том же жанре, который используется участниками для клиентов.
 Пробные фото-сессии не используются для гламурной, арт ню, случайных портретов, эротической фотографии, поскольку они не несут никакой пользы для коммерческого или творческого портфолио модели.

Правовые аспекты 
Подписание релиза модели также не является обязательным требованием при TFP-съёмке, однако весьма желательно, так как позволяет уберечь и фотографа и модель от судебных разбирательств.

См. также 
 Релиз модели
 Детский релиз

Примечания 

Юридические аспекты фотографии